Lågland kan syfta på:

Lågland – ett område som ligger högst 200 meter över havet
Lågland, Karleby – ett bosättningsområde i Karleby stad, fi.: Matalamaa
Svensk låglandsboskap – en mjölkkoras